Романовский сельский округ

Калининградская область 

 Романовский сельский округ Зеленоградского района (до 2008 года)

Тверская область 

 Романовский сельский округ Весьегонского района (до 2005 года)
 Романовский сельский округ Старицкого района (до 2005 года)

Тульская область 

 Романовский сельский округ Заокского района